Aalstreepboommuis
 Afrikaanse boommuis
 Brants boommuis
 Braziliaanse boommuis
 Langstaartige Indische boommuis